Mina kan henvise til flere emner:

 Mina (film) - en dansk kortfilm
 Minā - en dal nær Mekka